kwas glutaminowy, 
 kwas N-metylo-D-asparaginowy,